Лос Бустиљос има више значења:

 Лос Бустиљос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Бустиљос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Бустиљос (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Бустиљос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику